Кубок шейха Яссима — футбольный турнир, проводимый под эгидой Футбольной Ассоциации Катара с 1977 года. Турнир проводится в период межсезонья (в августе) и в нём принимают участие команды из первого и второго дивизиона национального чемпионата. Кубок называется в честь шейха Яссима бин Хамада, видного деятеля Катара.

Схема проведения 
Турнир состоит из двух частей: групповой и кубковой (игр на вылет). Путём жеребьевки 16 клубов распределяются по четырём группам. Далее команды играют игры между собой внутри групп. Предусмотрен один круг, то есть каждый клуб сыграет по одному разу с соседями по группе. Команды, занявшие по итогам трех туров первые места в группах, выходят в полуфинал турнира. Пары составляются автоматически: первая команда группы А играет с первой командой группы С, а победитель группы D играет с победителем группы B. В полуфинальной и финальной стадиях соперники играют между собой всего один матч. Победитель финальной встречи награждается Кубком.

Все обладатели кубка

Финалы с 1998 г. 

* - в квадратных скобках указан счет в серии пенальти

Победители

Ссылки 
 Официальный сайт Футбольной Ассоциации Катара
 Кубок шейха Яссима — goalzz.com

Соревнования по футболу в Катаре